Алекса́ндр Митрофа́нов:
 Митрофанов, Александр Витальевич — советский стрелок, заслуженный мастер спорта, чемпион мира
 Митрофанов, Александр Владимирович (род. 1977) — украинский футболист.
 Митрофанов, Александр Михайлович (1898—1990) — советский архитектор.
 Александр (Митрофанов) (род. 1981) — иеромонах РПЦ, видеоблогер.